Bukovice, comune del distretto di Náchod, nella regione di Hradec Králové
Bukovice, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale